Abdellah Boubekeur (né en 1958), athlète algérien
Abderrahmane Boubekeur (1932-1999), footballeur algérien
Nadjoua Boubekeur (née en 1982), fleurettiste algérienne